Die Zweite Division 2010/11 war die 94. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 18. August 2010 und endete am 1. Mai 2011.

Modus 
Durch den Zwangsabstieg von Excelsior Mouscron in die dritte Division stieg ein Team weniger aus der Ersten Division in die zweite ab, als Teams aufstiegen. Die Lücke wurde nicht durch einen weiteren Aufsteiger aus der dritten Division gefüllt, sodass sich der Umfang der Zweiten Division von 19 auf 18 Mannschaften reduzierte. Zwölf Vereine kamen aus Flandern, fünf Vereine aus Wallonie und ein Verein aus der Brüsseler Region.

Die 18 Vereine spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenerste stieg direkt auf. Der zweite Aufsteiger wurde zwischen den Zweiten, Dritten, Vierten, sowie dem Vorletzten der 1. Division ermittelt.

Die Teams auf den letzten zwei Rängen stiegen direkt in die dritte Division ab, der Drittletzte musste in die Relegation.

Vereine 
Zwölf Vereine kamen aus Flandern, fünf Vereine aus Wallonie und ein Verein aus der Brüsseler Region.

Stadien der Saison 2010/11

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Play-off-Runde 
Die Spiele fanden vom 8. bis 19. Mai 2011 statt.

Da Mons und Waasland-Beveren die gleichen Anzahl an Siegen erreichten, entschied ein Entscheidungsspiel am 29. Mai 2011 über den Aufstieg in die 1. Division.

Relegation 
KV Turnhout schied in der ersten Runde der Relegation aus. Den Platz übernahm der SK Sint-Niklaas.

Siehe auch 
 1. Division (Belgien) 2010/11
 Belgischer Fußballpokal 2010/11

Weblinks 
 Tabelle auf weltfussball.at

Einzelnachweise 

2010 11
Fußballsaison 2010/11